— фильм, производство Индии, 1976 год
  — фильм, производство США, 2000 год